Ридик Ламонт Боу (, роден на 10 август 1967) е американски бивш професионален боксьор. Печели световните титли на WBA, WBC и IBF (1992 – 1993) и линеен шампион, след победа срещу Ивендър Холифийлд.

Професионални срещи

Източници

Външни препратки 
 Ридик Боу в BoxRec

Световни шампиони в тежка категория
Американски професионални боксьори
Американски боксьори